Lukas Dunner (* 12. Februar 2002 in Wien) ist ein österreichischer Automobilrennfahrer, der aktuell im Mitropa Rally Cup fährt.

Karriere 
Dunner begann im Alter von 12 Jahren mit dem Kartsport. In der Rotax Max Challenge gewann er die Mini- und Junior-Kategorie.

Spanische Formel 4 
Dunner ging neben Christian Lundgaard, Bent Viscaal, Nazim Azman und Marta García für MP Motorsport an den Start. Mit zwei Podien beendete er die Meisterschaft auf dem achten Rang.

FIA Formel 3 
2019 startete Dunner mit MP Motorsport beim Macau Grand Prix.

2020 ging Dunner in der FIA-Formel-3-Meisterschaft neben den Niederländern Richard Verschoor und Bent Viscaal für MP Motorsport an den Start. Sein bestes Ergebnis war der 12. Rang. Die Saison beendete er auf dem 27. Rang.

Statistik

Karrierestationen 
 2014–2016: Kartsport
 2017: Spanische Formel 4 (Rang 8)
 2017: SMP Formel 4 (Rang 13)
 2018: Euroformula Open (Rang 7)
 2018: V de V Endurance Series (Rang 31)
 2019: Euroformula Open (Rang 3)
 2019: Euroformula Open Winter Series (Rang 5)
 2019: Ultimate Cup Series (Rang 6)
 2019: ELMS (Rang 35)
 2020: FIA-Formel 3 (Rang 27)
 2020: Euroformula Open (Rang 2)
 2021: Blaufränkisch Rally (Rang 7)

Einzelergebnisse in der Spanischen Formel 4

Einzelergebnisse in der Euroformula Open

Einzelergebnisse in der FIA Formel 3

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Österreich)
Österreicher
Geboren 2002
Mann